

Sports 
 La ligue mondiale de volley-ball.
 La ligue mondiale de water-polo.

Voir aussi 
 Ligue islamique mondiale.